

Geografia
 Swisher – comune statunitense in Iowa
 Contea di Swisher – contea statunitense in Texas

Persone
 Luis Swisher – calciatore guatemalteco
 Nick Swisher – giocatore di baseball statunitense